Okręty US Navy o nazwie USS  "Ardent":
Pierwszy "Ardent" (SP-680) był parowcem rybackim zbudowanym w 1902.
Drugi "Ardent" (AM-340) był trałowcem typu Auk. Był w służbie w latach 1944-1947.
Trzeci "Ardent" (MCM-12) jest trałowcem typu Avenger. Wszedł do służby w 1994.

Ardent